El término Robinson Crusoe puede hacer referencia a:

Literatura 
 La novela Robinson Crusoe, de Daniel Defoe, publicada en 1719.

Adaptaciones 
 Robinson Crusoé, una opéra-comique estrenada en 1861.
 Robinson Crusoe, película de 1954 dirigida por Luis Buñuel
 Robinson Crusoe, película de 1997 dirigida por Rod Hardy y George Miller, protagonizada por Pierce Brosnan.

Toponimia 
 Isla Robinson Crusoe, en el archipiélago Juan Fernández, en Chile.
 Isla Robinson Crusoe, en Fiyi.

Otros usos 
 Crusoe (procesador), una familia de microprocesadores fabricados por Transmeta.